Перша Ліга Туреччини 1963—1964  — 6-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул втретє здобув Фенербахче.

Учасники

Турнірна таблиця 

  
  

Примітки: 
1. Клуб Галатасарай взяв участь у Кубку володарів кубків 1964—1965 як володар Кубка Туреччини 1963—1964.
2. Клуб Каршияка був виключений із Першої ліги на наступний сезон через договірний матч.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1963-1964
Туреччина
Туреччина